Trawally ist der Familienname folgender Personen:
 Bubacarr Trawally (* 1994), gambischer Fußballspieler
 Foday Trawally (* 1995), gambischer Fußballspieler